Vindrej – villaggio russo
 Vindrej – fiume russo